Moviment Nacional Unit, partit polític de Geòrgia
 Unió Nacional de Manipur (del seu nom en anglès Manipur National Union), partit polític de Manipur (Índia)